Сауков — фамилия.

 Сауков, Александр Александрович (1902—1964) — советский геохимик; доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР. 
 Сауков, Анатолий Иванович  (род. 1930) — советский и российский учёный-электрофизик, специалист в области экспериментальной ядерной физики, лауреат Сталинской и Госпремии СССР.